Patrick Carpentier (LaSalle, 13 de agosto de 1971) é um piloto canadense de automobilismo. 

Campeão da Fórmula Atlantic de 1996, disputou a Champ Car entre 1997 e 2004, tendo como melhores resultados o 3º lugar em 2002 e 2004. Foi companheiro de equipe de Greg Moore na equipe Forsythe. Fez a temporada de 2005 na IRL e estreou na Sprint Cup em 2007.

Resultados

IndyCar Series

500 Milhas de Indianápolis

CART/Champ Car

 Nova pontuação a partir de 2004 

 Em 2004 foi implementado nova tabela de pontuação na Champ Car.

Ligações externas
 Sítio oficial

Pilotos de automóvel do Canadá
Pilotos da IndyCar Series do Canadá
Pilotos da Champ Car
Pilotos da NASCAR